Le terme Remains désigne notamment :

Musique 
 Remains, album de Annihilator ;
 The Remains, groupe musical américain.

Fiction 
 Remains, film de 2011.